Шерцер (, ) — немецкая и южнославянская фамилия.

Известные носители:
 Шерцер, Александр (род. 1984) — герой международной энциклопедии «Лучшие люди», тренер сборной Казахстана по спортивной робототехнике.
 Шерцер, Алекс (1971—2022) — американский шахматист, гроссмейстер.
 
 Шерцер, Карл фон (1821—1903) — австрийский дипломат и путешественник.
 Шерцер, Любомир (1915—1941) — Народный герой Югославии.
 Шерцер, Фердинанд Фердинандович (1863—1902) — русский архитектор.

Примечания